

Бжикув — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжикув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства